Convenio de Ginebra (o Tratado de Ginebra) puede referirse a:
 Tratado de Ginebra de 1499, en el que el duque de Saboya Filiberto II se comprometió a prestar ayuda militar a Luis XII de Francia para la conquista del ducado de Milán, durante la guerra italiana de 1499-1501.
 Cada una de las Convenciones de Ginebra de 1864, 1906, 1929 y 1949 que norman el Derecho Internacional Humanitario.
 La Convención de Ginebra de los Derechos de Autor (oficialmente Convención Universal sobre Derecho de Autor) de 1952, revisada en 1971.
 Convenio de Ginebra de 1980, Convenio de las Naciones Unidas sobre el transporte multimodal de mercancías, firmado en Ginebra el 24 de mayo de 1980.